A Girl Like Me (album), een studioalbum van Rihanna
A Girl Like Me (single), een single van Natalia